Чва́нов — русская фамилия.

Известные носители:
 Чванов, Виктор Тимофеевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Чванов, Владимир Константинович (1936—2022) — российский учёный в области космического двигателестроения.
 Чванов, Владимир Николаевич (1909—1975) — Герой Социалистического Труда, бригадир животноводов. 
 Чванов, Владимир Фёдорович (1921—2008) — полковник милиции, сотрудник МУРа, автор детективных книг.
 Чванов, Лаврентий Андреевич (1914—1945) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Чванов, Михаил Андреевич (род. 1944) — российский писатель и публицист, общественный деятель.
 Чванов, Сергей Николаевич (род. 1965) — российский актёр, режиссёр и телеведущий, конферансье, певец, пародист, музыкант, участник дуэта «Новые русские бабки».